Чемпионат мира по конькобежному спорту в классическом многоборье среди мужчин 1990 года прошёл с 17 по 18 февраля 1990 года в Инсбруке, Австрия. В нём приняли участие 37 спортсменов из 18 стран. На заключительную дистанцию 10000 м были допущены 16 лучших по итогам 3-х дистанций.

Результаты

Ссылки 
 

Международные соревнования по конькобежному спорту в Австрии
Февраль 1990 года
Международные спортивные соревнования в Инсбруке
Чемпионаты мира в Австрии
Чемпионат мира по конькобежному спорту в классическом многоборье (мужчины)